Tudulinna se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Tudulinna, comună (vald) în Regiunea Ida-Viru, Estonia

Localități
 Tudulinna, târgușor (alevik) în comuna Tudulinna, reședința comunei.